Хай-тек ():
 Высокие технологии — наиболее новые и прогрессивные технологии современности.
 Хай-тек — стиль в дизайне и архитектуре, зародившийся в 1980-е годы. Характеризуется преобладанием техники, металла, пластика.